Чэмпион () — фамилия персон из англоязычных стран. Известные носители:
 Чэмпион, Гауэр (1918—1980) — американский актёр, режиссёр, хореограф
 Чэмпион, Джон Джордж (1815—1854) — британский ботаник и военный деятель.
 Чэмпион, Джордж (1851—1927) — английский энтомолог.
 Чэмпион, Малькольм (1883—1939) — новозеландский пловец, олимпийский чемпион; первый олимпийский чемпион в истории Новой Зеландии.
 Чэмпион, Мардж (1919—2020) — американская актриса, танцовщица и хореограф.

См. также 
 Шампион или Шампьон — для фамилий персон из франкоязычных стран.
 Чемпион (значения) — для обозначения статуса победителя и связанных с эти понятий.